Stolberg ist Name oder Namensbestandteil von:

 Stolberg (Rheinland), Stadt in der Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Burg Stolberg, Burg in Stolberg (Rheinland), Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Stadt Stolberg (Harz), Ortsteil der Gemeinde Südharz im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Alter Stolberg (357,7 m), Höhenzug im Harz zwischen Steigerthal (Nordhausen) und Rottleberode (Südharz), Landkreise Nordhausen und Mansfeld-Südharz, Thüringen und Sachsen-Anhalt

 Stolberg (Adelsgeschlecht), deutsches Fürstenhaus
 Stolberg (Fernsehserie), ZDF-Krimiserie

Stolberg ist der Familienname folgender Personen:
 Adalbert zu Stolberg-Stolberg (1840–1885), Rittergutsbesitzer und Reichstagsabgeordneter
 Alfred zu Stolberg-Stolberg (1835–1880), Rittergutsbesitzer und Reichstagsabgeordneter

 August Stolberg (1864–1945), deutscher Kunsthistoriker, Geograph, Meteorologe, Polarforscher und Museumsleiter in Nordhausen
 Balthasar Stolberg (auch Stollberg; 1640–1684), deutscher Philologe
 Benjamin Stolberg (1891–1951), amerikanischer Sozialwissenschaftler und Journalist
 Bertha von Kuenburg-Stolberg (1845–1924), deutsch-österreichische Schriftstellerin
 Botho zu Stolberg (1467–1538), deutscher Graf
 Botho der Ältere zu Stolberg (um 1375–1455), deutscher Adliger und Graf von Stolberg und Wernigerode
 Botho zu Stolberg-Roßla (1850–1893), deutscher Standesherr und Fürst zu Stolberg-Roßla 
 Cajus zu Stolberg-Stolberg (1797–1874), Rittergutsbesitzer und Reichstagsabgeordneter

 Christine Eleonore Stolberg-Gedern (1663–1749), deutsche Gräfin und bedeutende Pietistin

 Eva-Maria Stolberg (* 1964), deutsche Historikerin, Professorin an der Gerhard-Mercator-Universität Duisburg-Essen
 Franz Stolberg (1876–1938), deutscher Politiker (DVP), MdL Preußen
 Friedrich Stolberg (1892–1975), deutscher Architekt, Burgen- und Höhlenforscher

 Hermann Joseph Graf zu Stolberg-Stolberg (1854–1925), Besitzer des Gutes Westheim und der Brauerei sowie Politiker, Verbandsfunktionär und Heimatforscher
 Johann Martin zu Stolberg (1594–1669), Graf zu Stolberg
 Josh Stolberg (* 1971), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor

 Juliana zu Stolberg (1506–1580), Stammmutter der älteren und jüngeren Linie des Hauses Oranien
 Katharina zu Stolberg (1463–1535), Äbtissin des Klosters Drübeck
 Klaus Stolberg († 2012), deutscher Musiker und Hochschullehrer
 Kuno zu Stolberg-Roßla (1862–1921), preußischer Major und Mitglied der Ersten Kammer des Landtags des Großherzogtums Hessen
 Louise zu Stolberg (1799–1875), deutsche Lyrikerin

 Ludwig zu Stolberg (1505–1574), deutscher Regent
 Lutz Stolberg (* 1964), deutscher Radiomoderator
 Marianne zu Stolberg-Stolberg (1780–1814), illegitime Tochter
 Marie Elisabeth Leonie Gertrud Paula zu Stolberg-Stolberg (1912–1944), deutsche Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus und Judenhelferin
 Mark Moissejewitsch Stolberg (1922–1942), russischer Schachspieler
 Markus Stolberg (* 1953), österreichischer Schauspieler
 Michael Stolberg (* 1957), deutscher Medizinhistoriker
 Niels Stolberg (* 1960), deutscher Reeder
 Rupert Graf zu Stolberg-Stolberg (* 1970), deutscher Geistlicher, Weihbischof in München und Freising

 Wolf Ernst zu Stolberg (1546–1606), deutscher Politiker
 Wolfgang zu Stolberg (1501–1552), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Stolbergische Bibliothek Wernigerode
 Stollberg
 Stollberg/Erzgeb.